Autostrada A9 steht für:

 eine Autobahn in Italien, siehe Autostrada A9 (Italien)